Handskmyrtjärnarna är ett par sjöar i Bodens kommun i Norrbotten som ingår i .

Handskmyrtjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 735463-177792), sjö i Bodens kommun 
Handskmyrtjärnarna (Råneå socken, Norrbotten, 735485-177765), sjö i Bodens kommun 

Insjöar i Råneälvens avrinningsområde
Insjöar i Norrbotten
Insjöar i Bodens kommun